Ukiiviit bezeichnet:
 Ukiiviit (Insel, Paamiut, nördlich), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Ukiiviit (Insel, Paamiut, südlich), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Ukiiviit (Inselgruppe), Inselgruppe im Distrikt Nuuk, Grönland